L'édition 2006 du tournoi de tennis de Bâle se déroule du 23 au , sur moquette en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Roger Federer remporte l'épreuve en simple, Mark Knowles et Daniel Nestor celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
À la suite des forfaits du Tchèque Tomáš Berdych (pour une élongation abdominale), du Britannique Andy Murray (pour une infection de la gorge) et d'un , le tableau de simple est remanié afin d'équilibrer les têtes de série. 3 joueurs intègrent le tableau principal en tant que lucky loser pour les remplacer : Tobias Clemens, Simone Bolelli et Roko Karanušić.

Lauréats 
Le 1 mondial Roger Federer remporte son  en simple en battant en finale Fernando González. Il s'agit de son  et  et dernier titre sur moquette en carrière. C'est la  qu'il s'impose à Bâle (après 2 finales perdues en 2000 et 2001), soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Mark Knowles et Daniel Nestor remportent leur  ensemble en battant en finale Mariusz Fyrstenberg et Marcin Matkowski. Il s'agit respectivement de leur  et .

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bâle
 Saison 2006 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Bâle
ATP 2006
Sport en Suisse en 2006
Tennis en octobre 2006